

Film
A Fighting Chance – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Selig Polyscope Company
A Fighting Chance – cortometraggio del 1913 diretto da Ralph Ince
A Fighting Chance – cortometraggio tv del 2007 diretto da Mark Andersson
A Fighting Chance – documentario del 2010 diretto da Takashi Doscher e Alex Shofner
A Fighting Chance – documentario del 2012 diretto da Bobby Cassidy Jr.

Pagine correlate 
 The Fighting Chance